

Patronyme
 Albert Papelier, (1845-1918), était un homme politique français.
 Guillaume Papelier, (1979- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme